Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1986 in Dubai. An der Olympiade nahmen 108 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Zum Fehlen der Spieler aus Israel und einigen westeuropäischen Ländern, siehe im Hauptartikel. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. England 

In der ersten Runde gewann England kampflos gegen Puerto Rico. Der Sieg ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen von Miles, Short, Chandler und Flear enthalten.

3. USA

4. Ungarn

5. Island

6. Bulgarien

7. China

8. Tschechoslowakei

9. Kuba

10. Frankreich

11. Argentinien

12. Peru

13. Deutschland

14. Österreich 

Der zweite Ersatzspieler Johann Pöcksteiner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

15. Jugoslawien

16. Polen

17. Portugal

18. Rumänien

19. Indonesien

20. Brasilien

21. Chile 

Der zweite Ersatzspieler Ricardo Araya Villalonga kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

22. Schottland

23. Kanada

24. Spanien

25. Indien

26. Griechenland

27. Italien

28. Philippinen

29. Schweiz

30. Belgien

31. Australien

32. Dominikanische Republik

33. Singapur

34. Finnland

35. Kolumbien

36. Paraguay

37. Neuseeland

38. Irak

39. Türkei

40. Ägypten

41. Mexiko

42. Malaysia

43. Ecuador 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Juán Carlos Ricaurte López kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

44. Nicaragua 

Der zweite Ersatzspieler H. García kam nicht zum Einsatz.

45. Tunesien

46. Irland

47. Venezuela 

Der zweite Ersatzspieler L. F. Tello kam nicht zum Einsatz.

48. Pakistan

49. Libanon

50. Uruguay

51. Wales

52. Puerto Rico 

Puerto Rico trat in der ersten Runde gegen England nicht an. Die kampflose Niederlage ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

53. Guatemala

54. El Salvador

55. Costa Rica

56. Malta

57. Andorra

58. Syrien

59. Thailand 

Der Ersatzspieler N. Onprom wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

60. Bolivien

61. Marokko

62. Trinidad und Tobago

63. Nordjemen

64. Palästina 

Die Mannschaft vertrat den Palästinensischen Schachverband.

65. Bangladesch

66. Nigeria 

Der zweite Ersatzspieler D. Shala kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

67. Guernsey / Jersey

68. Jordanien

69. Hongkong

70. Honduras

71. Luxemburg 

Ersatzspieler Marcel Greiveldinger kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

72. Vereinigte Arabische Emirate

73. Simbabwe

74. Haiti

75. San Marino

76. Sri Lanka

77. Algerien

78. Angola

79. Libyen 

Der zweite Ersatzspieler O. Tashani kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

80. Mauretanien

81. Mali

82. Bahrain 

Der zweite Ersatzspieler Yousif Mohammad Rashid wurde nicht eingesetzt.

83. Vereinigte Arabische Emirate B

84. Uganda

85. Sambia

86. Panama

87. Barbados

88. Senegal 

Der zweite Ersatzspieler M. Ka wurde nicht eingesetzt.

89. Zypern

90. Japan

91. Südjemen 

Der zweite Ersatzspieler N. Abdullah wurde nicht eingesetzt.

92. Jamaika

93. Kenia

94. Sudan

95. Ghana

96. Fidschi

97. Brunei

98. Niederländische Antillen

99. Katar

100. Antigua

101. Papua-Neuguinea

102. Britische Jungferninseln

103. Bahamas

104. Bermuda

105. Mauritius

106. Botswana

107. Gambia

108. Seychellen 

Beide gemeldete Ersatzspieler R. Vidot und C. Berlouis wurden nicht eingesetzt.

Quellen 
 Schacholympiade 1986 bei olimpbase.org

Einzelnachweise 

1986
Schach 1986
Schach (Vereinigte Arabische Emirate)
Sport (Dubai)